Hanken bezeichnet:

 die Hanken Schwedische Handelshochschule in Finnland

Hanken ist der Familienname folgender Personen:
 James Hanken (* 1952), US-amerikanischer Herpetologe, Hochschullehrer und Museumsleiter
 Ray Hanken (1911–1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Tamme Hanken (1960–2016), deutscher Chiropraktiker und Pferdeflüsterer